Glückspilz steht für:
 Fliegenpilz als Glücksymbol, siehe Fliegenpilz #Glückssymbol

davon abgeleitet:
 Der Glückspilz, US-Spielfilm 
 Sven Glückspilz, Comicfigur
 Glückspilze (1940), US-Spielfilm